Кубок Ла-Манги () — зимний футбольный турнир, проводящийся в испанском Сан-Педро-дель-Пинатар. Большинство его участников — клубы из стран с летним футбольным сезоном: Швеция, Финляндия, Дания, Россия, США, Норвегия.

Победители турнира

Ссылки 
 История турнира
 Результаты турнира

Товарищеские турниры по футболу
Футбол в Испании